Cornwall, graafschap in het Zuidwesten van Engeland
 Cornwall (Jamaica), een county van Jamaica
 Cornwall (Ontario), een stad in Canada in de provincie Ontario
 Cornwall (Pennsylvania), een plaats in de Verenigde Staten
 Cornwall (Prins Edwardeiland), een plaats in Canada